Принцеза Ана (; 15. август 1950), пуним именом Ана Елизабета Алис Луис (), је члан британске краљевске породице, ћерка краљице Елизабете II и принца Филипа.

Биографија 
Право име принцезе Ане је Ана Елизабета Алис Луис. Рођена је 15. августа 1950. Једно је од четворо деце и једина ћерка краљице Елизабете II и принца Филипа, војводе од Единбурга. Када је рођена била је трећа, а неколико година касније друга у линији наследства. Седми је носилац титуле -{Princess Royal}- и позната је по свом добротворном раду, покровитељ је више од 200 организација и обавља око 700 краљевских аранжмана и јавних наступа годишње.

Принцеза Ана позната је и по свом таленту за јахање, освојила је две сребрне и једну златну медаљу, и она је једини члан краљевске породице који је требало да се такмичи на Олимпијским играма. Удата је за адмирала Тимотија Лоренса () и има двоје деце из претходног брака са Марком Филипсом.

Детињство, младост и образовање 
Ана је рођена у Кларенс Хаусу, као друго дете и једина ћерка Елизабете II, војвоткиње од Единбурга и Филипа, војводе од Единбурга, а друга унука Џорџа VI и краљице Елизабете.

По документима из времена Аниног прадеде, Џорџа V, титуле британских принчева и принцеза преносе се само на децу или унуке по мушкој линији владара, као и на децу војводе од Велса. Мећутим, 22. октобра 1948, Џорџ VI је издао нове патенте одобравања тих почасти за било које дете Елизабете II и принца Филипа. У супротном, Анина титула би била Дама Ана Маунбатен. На овај начин, деца постављена за наследнике добила су краљевски положај.

Као и осталу краљевску децу пре ње, гувернанта Кетрин Пиблс изабрана је да се брине о принцези и била је одговорна за њено образовање у Бакингемској палати. Пиблсова је такође била гувернанта Аниног старијег брата, Чарлса. Када је Анина мајка, после смрти Џорџа VI дошла на престо као краљица Елизабета II, принцеза Ана је позната под титулом Њено Краљевско Височанство Принцеза Ана, али с обзиром на њене године у то време, није присуствовала крунисању мајке.

Титулу краљевске принцезе (-{Princess Royal}-) добила је 1987. године, а 1994. и титулу витеза подвезице.

СФР Југославија јој је доделила Орден југословенске звезде на ленти.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник 

 брак разведен 1992.

Деца

Други брак

Супружник

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1950.
Британске принцезе
Династија Виндзор
Витезови подвезице
Добитници награде за Би-Би-Си спортисту године